

Церово () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Благоєвград.
 Церово () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Лесичово.
 Церово () — село в Софійській області. Входить до складу общини Своге.

Церово () — село в Банськобистрицькому краї округу Крупіна.